Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 2007 was de 16e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Zeven landen namen deel aan dit toernooi. Er werd een halve competitie afgewerkt, waarbij alle landen eenmaal tegen elkaar spelen. Australië deed niet meer mee, dat land was lid geworden van de Aziatische voetbalbond, AFC.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2007. Het winnende land van dit toernooi plaatst zich, dat was Nieuw-Zeeland.

Stadion

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 2007
Voetbal in Nieuw-Zeeland
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Nieuw-Zeeland